Saint-Clément (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Clément (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Clément (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Clément (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Clément (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Clément (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Clément (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Clément (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy